Ласкар — фамилия и топоним.

 Ласкар — село в Болгарии.
 Ласкар () — вулкан в Чили.
 Ласкар — название XVI—XIX вв. для матросов или ополченцев индийского происхождения, нанятых для службы на британских кораблях.
 Ласкар, Михай (1889—1959) — румынский военный деятель, генерал армии.

См. также 
 Ласкари
 Ласкарис